Příjmení Petrenko nosí více osob:

 Kirill Petrenko (* 1972) – ruský dirigent
 Maxim Petrenko (* 1978) – ukrajinský sportovní lezec
 Naděžda Petrenko – ukrajinská sopranistka
 Roman Petrenko (* 1965) – slovenský filmový režisér
 Sergej Petrenko (* 1968) – ruský lední hokejista
 Vadimas Petrenko (* 1974) – litevský fotbalista
 Valentina Alexandrovna Petrenko (* 1955) – ruská politička, poslankyně Rady federace
 Viktor Petrenko (* 1969) – ukrajinský krasobruslař